Con Cirò si può intendere:

Geografia

Cirò, città della Calabria
Cirò Marina, città della Calabria

Vino

Cirò (vino), vino DOC della provincia di Crotone
Cirò bianco
Cirò bianco classico
Cirò rosato
Cirò rosso
Cirò rosso superiore
Cirò rosso superiore riserva
Cirò rosso classico
Cirò rosso classico superiore
Cirò rosso classico superiore riserva